Vagem — as vagens imaturas de diversas variedades de feijão são chamadas de "feijão-verde"
 Phaseolus lunatus — planta da família das leguminosas
 Vigna unguiculata (feijão-fradinho ou feijão-de-corda) — no Nordeste do Brasil os grãos desta espécie são chamados "feijão-verde" quando não estão maduros

Desambiguações de vegetais